Superfortress peut faire référence à :

 Boeing B-29 Superfortress ;
 Boeing XB-39 Superfortress ;
 Boeing B-50 Superfortress ;